Даурен Ермеков (род. 1988, Уральск, КССР) — казахстанский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Чемпион лиги EFC в среднем весе.

Спортивные достижения и титулы

Смешанные единоборства 
  ''' EFC
 Чемпион Eagle Fighting Championship в среднем весе (один раз). 
 Чемпионат мира по ММА (Прага 2015) — 
 Чемпионат мира по ММА (Минск 2014) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|16-5
| Гамзат Хирамагомедов
|Техническим нокаутом (удары) 
|Eagle FC 48 - Naiza FC 41
|
|align="center"|2
|align="center"|2:06
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
| Нутсалхан Умаханов
|Решением (единогласным) 
|Eagle FC 42: Шлеменко - Гусейнов
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
| Владимир Минеев
|Техническим нокаутом (добивание) 
|FNG и GFC: Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова
|
|align="center"|3
|align="center"|2:16
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Артур Гусейнов
|Решением (единогласным) 
|GFC 23 Gorilla Fighting 23
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|.
|-
|Победа
|align=center|13-4
| Сергей Калинин
|Решением (единогласным) 
|GFC 17: Уланбеков - Арауджо
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Георгий Лобжанидзе
|Техническим нокаутом (удары) 
|FNG Fight Nights Global 86
|
|align="center"|2
|align="center"|2:37
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
| Хаял Искендеров
|Техническим нокаутом (удары) 
|NFC 11 Naiza Fighter Championship 11
|
|align="center"|2
|align="center"|2:39
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
| Артем Шокало
|Решением (единогласным) 
|NFC 10 Naiza Fighter Championship 10
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|9-4
| Аюб Гимбатов
|Техническим нокаутом (удары) 
|FNG Fight Nights Global 64
|
|align="center"|1
|align="center"|3:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Рашид Абдурахманов
|Решением (единогласным) 
|EFN Fight Nights Global 51
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Хамид Хамзатханов
|Техническим нокаутом (удары) 
|KZMMAF Battle of Nomads 7
|
|align="center"|2
|align="center"|2:02
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
| Виктор Шабалов
|Техническим нокаутом (удары) 
|Professional Combat Sambo Battle of Warriors
|
|align="center"|2
|align="center"|1:25
|
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
| Шамиль Абдулаев
|Решением (единогласным) 
|BOC Battle Of Champions 8
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Самбат Аракелян
|Техническим нокаутом (удары) 
|Professional Combat Sambo - Russia Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|4:15
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Бексултан Омурзаков
|Решением (единогласным) 
|Alash Pride - Royal Plaza Volume 4
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|4-2
| Хабиб Исаев
|Решением (раздельным) 
|M-1 Challenge 50 - Battle of Neva
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Магомед Мутаев
|Техническим нокаутом (удары) 
|M-1 Global M-1 Fighter 3: Part 2
|
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Алексей Горбатюк
|Сабмишном (рычаг локтя) 
|M-1 Global - M-1 Fighter 3: Part 2
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Адам Бакаев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|M-1 Global M-1 Fighter 3: Quarterfinals
|
|align="center"|1
|align="center"|3:17
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Даниил Щетинин
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Global M-1 Fighter 3: Elimination Round
|
|align="center"|2
|align="center"|1:21
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Нуртас Алимбаев
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|Astana Fight Club 2 Kazakhstan Mix Fight Championship
|
|align="center"|2
|align="center"|1:16
|
|
|}

Ссылки 
 Профиль Даурена Ермекова на сайте Sherdog 
 Профиль Даурена Ермекова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Казахстана